De vrouwen speelden op Wimbledon in 2013 het enkelspel van 24 juni tot en met 6 juli in het Londense Wimbledon. Het toernooi werd gewonnen door Marion Bartoli, die in de finale Sabine Lisicki versloeg met 2-0 in sets: 6-1, 6-4

Deelneemsters

Geplaatste speelsters 
De volgende speelsters hadden een geplaatste status voor Wimbledon 2013.

Wildcards 
De volgende speelsters hebben van de organisatie een wildcard gekregen en zijn zo toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Kwalificatie 
De volgende speelsters zijn via het kwalificatietoernooi doorgedrongen tot het hoofdtoernooi.

Overige 
De volgende speelsters zijn op een andere, niet op de WTA ranking gebaseerde, manier toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2013